Официальный рейтинг снукеристов на сезон 2006/2007 представляет собой сумму рейтинговых очков, набранных снукеристами за предыдущие два сезона (2004/05 и 2005/06) и является определяющим в распределении сеяных мест на все рейтинговые турниры данного сезона.

Топ-32

Ссылки 
 Рейтинг  
 Рейтинг в Архиве снукера Криса Тёрнера 

Официальный рейтинг снукеристов по сезонам
2006 год в снукере
2007 год в снукере